— японский военный деятель, путчист, приверженец крайних националистических взглядов. Покончил жизнь самоубийством, чтобы не сдаться американцам после битвы за Окинаву.

Биография 
Родился в префектуре Фукуока. В 1916 году окончил Военную академию Императорской армии, в 1928 году окончил Высшую военную академию.

В 1930 году капитан Тё вместе с подполковником Кингоро Хасимото основал ультранационалистическое общество Сакуракай, задачей которого была «реставрация Сёва» — то есть военный переворот и установление абсолютной власти императора. Участвовал в неудавшихся военных путчах в марте и октябре 1931 года (по планам заговорщиков, в случае успеха Тё стал бы главой полиции Токио). Был арестован, но тюремного срока не получил, а лишь был переведён в Маньчжурию.

В 1937 году служил в штабе японского экспедиционного корпуса в Китае. Во время битвы за Нанкин служил адъютантом принца Асака. Некоторые историки считают, что именно Тё отдал приказ расстрелять всех китайских военнопленных после битвы, однако документальных доказательств этого не сохранилось.

В 1938 году Тё командовал 74-м пехотным полком в Китае. В 1939 — начальник штаба 26-й дивизии и организатор не получившей императорской поддержки провокации на советской границе. В 1940 году был переведён на Тайвань; в 1940—1941 — начальник штаба японской экспедиционной армии в Индокитае. В 1941 году служил в Военном министерстве в Токио, после чего в 1941—1942 был снова направлен в Индокитай.

В 1942—1944 командовал 10-й дивизией, которая в те годы входила в часть Квантунской армии. В 1944 году Тё получил звание генерал-лейтенанта и служил в штабе Квантунской армии.

В 1945 году Тё был назначен начальником штаба 32-й армии на Окинаве. В битве за остров был сторонником наступательной стратегии. Убедил генерал-лейтенанта Усидзиму провести контратаку 4 мая, которая окончилась провалом и огромными потерями. 23 июня 1945 года, исчерпав возможности к сопротивлению, Усидзима и Тё совершили сэппуку.

Характер 
Тё был известен пристрастием к женщинам и спиртному — но одновременно он был и глубоко верующим буддистом, и даже во время войны ежедневно изучал Лотосовую сутру.

Примечания

Ссылки 
 Cho Isamu на сайте The Pacific War Online Encyclopedia

Генералы Японии
Националисты Японии
Самоубийцы, совершившие харакири
Французский Индокитай во Второй мировой войне
Нанкинская резня